Schmuck steht für:
 Schmuck, Ziergegenstand bzw. Verschönerungsmaßnahme
 Schmuck, Familienname und dessen Namensträger, siehe Schmuck (Familienname)

Der Schmuck steht für:
 eine Erzählung des französischen Schriftstellers Guy de Maupassant, siehe Der Schmuck (Maupassant)

Siehe auch:

 Schmück
 Schmucker